María Suceso Portales Casamar (Zahínos, província de Badajoz, 4 de març de 1904 – Sevilla, 23 de gener de 1999) fou una anarcofeminista extremenya.

Treballà com a modista i des del 1934 fou activa en el moviment anarcosindicalista. El 1936 col·laborà en la fundació del col·lectiu Mujeres Libres. Quan esclatà la guerra civil espanyola es traslladà a Guadalajara (Castella - la Manxa), on fou propagandista i assessora dels camperols. El 20 d'agost de 1937 participà en el I Congrés de Dones Anarquistes Confederades i en l'organització de la Granja-Escola Sant Gervasi. L'octubre també participà en la Conferència Nacional de Mujeres Libres a Barcelona.

La fi de la guerra el 1939 la va sorprendre al port d'Alacant, d'on aconseguí fugir a la Gran Bretanya a bord del Galatea. Es va establir un temps a Londres, on participà en diverses publicacions llibertàries i contactà amb els resistents de l'interior. A Londres participà en totes les manifestacions que s'hi organitzaven contra el règim franquista (entre elles les visites dels ministres Castiella el 1960 i Fraga el 1963). El 1962 contacta amb antigues companyes llibertàries exiliades a França i tornen a editar Mujeres Libres, portaveu de la Federació del Moviment Llibertari Espanyol a l'exili. El 1972 s'instal·la a Montadin, vora Besiers, on vivia Sara Berenguer, i s'encarrega de l'edició de la revista fins al 1976.

Durant la transició democràtica va tornar a Espanya i cap als anys 1980 s'instal·là a Novelda i finalment a Sevilla, on va morir.

Enllaços externs 
 Suceso Portales  al web de la CNT de Puerto Real.

Anarquistes espanyols
Feministes espanyols
Exiliats del franquisme a França
Morts a Sevilla
Polítics de la província de Badajoz
Mujeres Libres